40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. — многозначный термин.

Площади 
 Площадь 40 лет Победы — улица в Иваново. (с 2012 - площадь Победы).
 Площадь 40 лет Победы — улица в Карловке.
 Площадь 40 лет Победы — улица в Ростове-на-Дону.
 Площадь 40 лет Победы — улица в Саратове.
 Площадь 40 лет Победы — улица в Херсоне.

Скверы, парки 
 Сквер 40-летия Победы (Могилёв)

Улицы и проспекты 
 Проспект 40-летия Победы (Ростов-на-Дону)

Другие объекты 
 40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (юбилейная медаль)
 Гостиница 40-летия Победы (Минск)